— японский футболист, полузащитник.

Карьера 
На протяжении своей футбольной карьеры выступал за клубы «Нагоя Грампус Эйт», «Урава Ред Даймондс», «Токио», «Кавасаки Фронтале».

Национальная сборная 
С 1991 по 1994 год сыграл за национальную сборную Японии 8 матчей, в которых забил 1 гол.

Достижения 
 Кубок Императора: 1995, 1999

Статистика за сборную

Примечания

Ссылки 
 Japan National Football Team Database

Футболисты Японии
Игроки сборной Японии по футболу
Игроки ФК «Нагоя Грампус»
Игроки ФК «Урава Ред Даймондс»
Игроки ФК «Токио»
Игроки ФК «Кавасаки Фронтале»
Футбольные тренеры Японии
Тренеры ФК «Ависпа Фукуока»
Тренеры ФК «Нагано Парсейро»